Amerikai Egyesült Államok
 Steamboat (Arizona)
 Steamboat (Douglas megye, Oregon)
 Steamboat (Jackson megye, Oregon)